29-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в Афинах, столице Греции с 21 июня по 2 июля 1995 года. В финальной стадии принимали участие 14 национальных сборных, разделённые на 2 группы.

Жеребьёвка 
14 команд были разделены на 2 группы. 4 лучших команды из каждой группы выходили в четвертьфинал.

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

За 5-8 места

Итоговое положение 

По итогам чемпионата сборные  Югославии,  Литвы,  Хорватии и  Греции квалифицировались на Олимпийские игры 1996.

Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1995 года

Символическая сборная турнира 
  Шарунас Марчюлёнис
  Арвидас Сабонис
  Тони Кукоч
  Владе Дивац
  Фанис Кристодулу

 
1995 год в баскетболе
баскетбол
Июнь 1995 года
Июль 1995 года
Международные спортивные соревнования в Афинах
Спорт в Греции в 1995 году
Международные соревнования по баскетболу в Греции
Чемпионаты Европы в Греции